Brantas (rivier) - rivier in Indonesië
 Brantasgracht - gracht in Amsterdam vernoemd naar bovenstaande rivier
 Brantas (brug) - brug over bovenstaande gracht